Roser ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Roser (1922–2011), deutscher Puppenspieler
 Andreas Roser (* 1958), österreichischer Philosoph
 Dieter Roser (1911–1975), deutscher Politiker (SPD)
 Edmund Roser (1870–1961), deutscher Maschinenbauer und Manager
 Ernst Roser, deutscher Turner
 Franz Roser (1882–1945), deutscher Stadtpfarrer
 Franz de Paula Roser (1779–1830), österreichischer Komponist und Dirigent
 Fritz Roser (1882–nach 1967), deutscher Lederfabrikant
 Hans Roser (1931–2005), deutscher Theologe und Politiker (CSU), MdB
 Hans-Dieter Roser (1941–2022), österreichischer Historiker, Germanist, Musik- und Theaterwissenschaftler,
 Harald Roser (* 1956), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Karl von Roser (1787–1861), württembergischer Staatsrat
 Karl Roser (1856–1905), deutscher Chirurg 
 Max Roser (* 1983), deutscher Ökonom und Statistiker
 Traugott Roser (* 1964), deutscher Theologe, Pfarrer und Hochschullehrer
 Wilhelm Roser (1817–1888), deutscher Chirurg und Herausgeber
 Wilhelm Roser (Chemiker) (1858–1923), deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Vorstandsmitglied der Farbwerke Hoechst 

Siehe auch:
 C. F. Roser, war eine 1834 in Feuerbach gegründete württembergische Lederfabrik, die sich in Europa einen Namen machte
 Landhaus Roser, Landhaus des Feuerbacher Lederfabrikanten Willy Roser
 Villa Roser, Villa des Feuerbacher Lederfabrikanten Willy Roser
 Roser-Nélaton-Linie, gedachte Linie zur Bestimmung der Lage des Trochanter major (Großer Rollhügel) des Oberschenkelknochens (Femur) im Becken